João de Noronha (alcaide-mor)
João de Noronha, Capitão de Ceuta
João de Noronha, senhor de Sortelha
João de Noronha Camões de Albuquerque Sousa Moniz, nobre português
João Otávio de Noronha, magistrado brasileiro

Desambiguações de antropônimos